Landsmannschaft steht für:

 Landsmannschaft (Studentenverbindung), heutiger Typ Studentenverbindungen
 Landsmannschaft (Frühe Neuzeit), Typ der Studentenverbindungen in der frühen Neuzeit
 Reformlandsmannschaft, Typ der Studentenverbindungen in der ersten Hälfte des 19. Jh.
 Akademischer Bund Katholisch-Österreichischer Landsmannschaften, katholische österreichische Studentenverbindungen
 Österreichische Landsmannschaft, Verband für deutschsprachige Minderheiten (Auslandsverbliebene Österreichs)
 Jüdische Landsmannschaft, Selbsthilfeorganisation jüdischer Einwanderer in die Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Vertriebenenverband, Interessenverbände deutschsprachiger Heimatvertriebener mit mehreren Landsmannschaften
 Liste der Mitgliedsverbindungen des CC mit mehreren Landsmannschaften